Щенникова — женская форма фамилии .

Известные носители:
 Щенникова, Ирина Николаевна (род. 1964) — российский учёный-селекционер, член-корреспондент РАН (2019).
 Щенникова, Лариса Владимировна (род. 1957) — советский и российский правовед, цивилист. Жена математика А. И. Микова.